Ch’ang Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Taihu He, vattendrag, Anhui, 
 Fushui He, vattendrag, Shandong, 
 Chang He (vattendrag i Kina, Hebei), 

Robotskapade Kinaförgreningar